Села:
 Котляревське — Донецька область, Тельманівський район
 Котляревське — Полтавська область, Глобинський район
 Котляревське — Полтавська область, Оржицький район